Leblond ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Leblond (1910–2007), kanadischer Mediziner
 Jean Leblond (* 1920), belgischer Marathonläufer
 Jean-Marc Lévy-Leblond (* 1940), französischer Physiker
 Marius-Ary Leblond, Pseudonym zweier französischer Schriftsteller
 Michel Leblond (1932–2009), französischer Fußballspieler
 Pierre-Luc Létourneau-Leblond (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kap Leblond, Kap am nördlichen Ende der zu den Biscoe-Inseln gehörenden Lavoisier-Insel
 Le Blond
 Leblon
 Le Blon
 Blond (Begriffsklärung)